La isla de Nauru está dividida en 14 distritos:

Véase también 

 Anexo:Localidades de Nauru